Harry F. Byrd, Sr.  az Amerikai Egyesült Államok szenátora (Virginia, 1933–1965).

Élete

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek
 Az Amerikai Egyesült Államok korábbi szenátorainak listája

Virginia állam szenátorai
1887-ben született személyek
1966-ban elhunyt személyek
Bottal létrehozott amerikai szenátor cikkek